Elmdon (Essex)
 Elmdon (West Midlands), een plaats in Engeland
 Elmdon (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk